Las siglas PHB pueden aplicarser a cualquiera de estos conceptos:
 PhB o BPhil, Bachelor of Philosophy, es una 'distinción' u 'honor' al titularse en países angloparlantes;
 PHB, un gen humano para codificar la proteína prohibitina;
 PHB, compuesto químico PoliHidroxiButirato;
 pHB, de para-HidroxiBenzoato, un grupo de benzoatos llamado parabenos;
 Bicicleta PHB, de Pearl Hydrogen Bicycle, marca comercial de bicicletas de hidrógeno;
 Banco PHB miembro del Bank PHB Group, de Platinum Habib Bank, banco y grupo bancario de Nigeria.
 PHB del inglés Per-Hop Behaviour, en el ámbito de Servicios Diferenciados;
 PHB, del inglés Pointy-Haired Boss, carácter en los cómics de Dilbert;
 PHB, del inglés Player's HandBook, libro de reglas para el juego de rol Dungeons & Dragons (Dragones y Mazmorras);